Die ifok GmbH mit Sitz in Bensheim ist ein Beratungsunternehmen.

Unternehmen 
Das Unternehmen wurde 1995 von Hans-Peter Meister gegründet und gehört seit 2017 zur The Cadmus Group.

Handlungsfelder 
Meisters unternehmerische Idee soll die Suche nach Problemlösungen durch Vermittlungsprozesse und deren Moderation zwischen Organisationen, Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Verbrauchern gewesen sein.

Das Veränderungsmanagement soll Strategieberatung, Stakeholder- und Bürgerbeteiligung, Öffentlichkeitsarbeit, Eventmanagement sowie Office- und Projektmanagement umfassen.. Strategisches Gesamtziel sei es, themenübergreifend Transformationen im Sinne der Entwicklung hin zu einer nachhaltigen Gesellschaft zu gestalten. Wesentliche Handlungsfelder dabei seien z.B. Klimaschutz, Energiewende, Mobilität, Open Government, Infrastrukturmodernisierung, Gesundheit und digitale Transformation als übergreifende Zukunftsherausforderungen.

Projekte / Kooperationen 

 Civic Coding - Innovationsnetz KI für das Gemeinwohl  (Bundesministerium für Arbeit und Soziales BMAS, Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend BMFSFJ und Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz BMUV) - seit 2023
 Rahmenvertragsagentur des Bundesministeriums für Gesundheit - seit November 2022
 Human Brain Project (HBP) - EU-Leuchtturmprojekt (Organisation des Beteiligungsprozesses in Deutschland) - 2022
 Ergebnissynthese zum Förderprogramm "Schaufenster intelligente Energie – Digitale Agenda für die Energiewende" SINTEG (Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz) - 2019 bis 2022
 Impfkampagne #dranbleibenBW (Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration Baden-Württemberg) - seit 2021
 Bürger-Dialog im Projekt "Ariadne" - Strategien und Politikinstrumente, wie die Energiewende gelingen kann – mitgetragen von Bürger:innen (Teil der Kopernikus-Forschungsinitiative) - 2020 bis 2023
 Bahnprojekt Mannheim–Karlsruhe: Beteiligungsprozess zum Neu- und Ausbau der Verbindung zwischen Mannheim und Karlsruhe (DB Netz AG) – seit 2020
 Bürgerrat Klima - „Deutschland, lass uns reden“ - seit Januar 2021
 Bürgerrat Demokratie - Wie können wir unsere Demokratie stärken? - seit 2019
 Autobahnneubau mit Rheinquerung zwischen Köln und Bonn - Beteiligungsprozess zur Rheinspange (Landesbetrieb Straßenbau NRW) – seit 2017
 Plattform Industrie 4.0 - Digitale Transformation der Industrie als gesellschaftliches Projekt (Plattformmanagement gemeinsam mit dem VDI Technologiezentrum) - seit April 2015
 Nachhaltigkeitsstrategie des Landes Hessen (Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (HMUKLV)) – seit 2007 
 Konferenz zur Zukunft Europas - Europäische Bürgerpanels „Die Zukunft liegt in Ihrer Hand“ (Europäische Kommission, Europäisches Parlament und Europäischer Rat) - 2021 bis 2022
 Nationale Plattform Zukunft der Mobilität - Für eine bezahlbare, nachhaltige und klimafreundliche Mobilität (Projekt basierend auf dem Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD für die 19. Legislaturperiode des Deutschen Bundestages) - bis 2021
 Wegweiser in ein klimaneutrales Deutschland - Informationskampagne zum Klimaschutzplan 2050 (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit) - 2016 bis 2018
 Open NRW - Umsetzung der Open Government-Strategie der Landesregierung NRW (2015 bis 2019)

Weblinks 
 Firmen-Homepage 
 ifok auf der Homepage von The Cadmus Group
 sogenanntes Interview zwischen einer Consultant und Projektleiterin von ifok mit dem Unternehmensgründer von ifok

Einzelnachweise 

Beratungsunternehmen (Deutschland)
Dienstleistungsunternehmen (Deutschland)
Gegründet 1995